ukrzyżowanie – rodzaj kary śmierci stosowanej w starożytności

Obrazy 
 Ukrzyżowanie – fresk Giotto di Bondone namalowany ok. 1305 roku dla Kaplicy Scrovegnich w Padwie
 Ukrzyżowanie – obraz Antonella da Messina z 1475 roku
 Ukrzyżowanie – obraz Carla Crivelliego z ok. 1485 roku
 Ukrzyżowanie – obraz Masaccia
 Ukrzyżowanie – obraz Bramantino
 Ukrzyżowanie – obraz Albrechta Altdofera
 Ukrzyżowanie – obraz Hansa Memlinga
 Ukrzyżowanie – obraz Rafaela Santi
 Ukrzyżowanie – obraz Jacopo Tintoretta
 Ukrzyżowanie – obraz Antoniego Brodowskiego
 Ukrzyżowanie – obraz van Dycka
 Ukrzyżowanie – obraz Lucasa Cranacha Starszego (1503)
 Ukrzyżowanie – obraz Lucasa Cranacha Starszego (1501)
 Ukrzyżowanie – obraz olejny autorstwa niderlandzkiego malarza Juana de Flandes
 Ukrzyżowanie – zespół trzech obrazów śląskiego malarza barokowego Michaela Willmanna

Inne 
 Ukrzyżowanie – kompozycja rzeźbiarska z porcelany zaprojektowana przez Johanna Joachima Kändlera

Zobacz też 

 
 
 Chrystus ukrzyżowany